Die Abkürzung AMCA steht für:
 Air Movement and Control Association International, internationale technische Prüforganisation
 Advanced Medium Combat Aircraft, Flugzeugmodell von Hindustan Aeronautics, siehe HAL AMCA
 American Mosquito Control Association, siehe EMCA

Abkürzung